Mapeciątka (dawniej Dzieciństwo muppetów, tytuł oryginalny The Muppet Babies) – kanadyjsko-amerykańsko-francuski serial animowany, wyświetlany pierwotnie w latach 1984-1991 przez stację CBS. Serial jest w pewien sposób pochodną innego seryjnego programu telewizyjnego The Muppet Show i jest przeznaczony dla młodej widowni.

Serial przedstawia wyimaginowane lata dziecięce postaci znanych z Muppet Show, które wychowują się pod opieką Niani. Widzowie nigdy nie widzą w serialu jej twarzy, słysząc jedynie jej opiekuńczy, ciepły głos.

Wersja polska

Stary dubbing z lat 80. – Dzieciństwo muppetów 
W wersji polskiej udział wzięli:
 Ilona Kuśmierska – Piggy
 Maciej Damięcki – Kermit
 Krzysztof Krupiński – Gonzo
 Mirosław Wieprzewski – Fozzie
 Ewa Smolińska – Skeeter
 Jarosław Domin – Scooter
 Jacek Kiss – Rowlf
 Zbigniew Poręcki – Zwierzak
 Agnieszka Kotulanka – Niania
i inni

Wersja polska: STUDIO OPRACOWAŃ FILMÓW w Warszawie
Reżyser: Urszula Sierosławska
Tekst:
 Krystyna Uniechowska (odc. 1-3, 5-6, 8, 12-13),
 Grażyna Dyksińska (odc. 4, 7, 9-11, 16-17, 21, 24),
 Joanna Klimkiewicz (14-15, 18-20, 22-23, 25-26)
Piosenki: Maciej Zębaty
Dźwięk:
 Alina Hojnacka-Przeździak (odc. 1-12, 14-26),
 Zdzisław Siwecki (odc. 13)
Montaż:
 Halina Ryszowiecka (odc. 1-11),
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 12-17),
 Danuta Sierant (odc. 18-26)
Kierownik produkcji: Małgorzata Zielińska (odc. 14-26)
Lektor: Janusz Szydłowski

Nowy dubbing z lat 90. – Mapeciątka 
Wersja polska: Telewizyjne Studia Dźwięku
Reżyser: Barbara Sołtysik
Tłumaczenie: Barbara Włodarek
Dialogi: Stanisława Dziedziczak, Grażyna Dyksińska-Rogalska
Dźwięk: Jerzy Rogowiec
Montaż: Elżbieta Joel
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak
Kierownik produkcji: Krystyna Dynarowska
Wystąpili:
 Magdalena Wołłejko – Piggy
 Maciej Damięcki – Kermit
 Adam Biedrzycki – Fozzie
 Jarosław Boberek – Gonzo
 Jacek Wolszczak – Rowlf
 Beata Jankowska – Skeeter
 Krzysztof Strużycki – Scooter
 Ryszard Olesiński – Zwierzak
 Jacek Bończyk –
 Bunsen,
 Benio Królik
 Jolanta Wołłejko – Niania
 Monika Wierzbicka
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale o muppetach
Seriale telewizyjne emitowane od 1984
Programy telewizji CBS
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji